Ниже представлен список матчей сборной Турции по футболу, проводимых командой с 2020 года.

2020

2021

2022

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции